Община Болтън () е една от десетте административни единици в област (графство) Голям Манчестър, Северозападна Англия.

Населението на общината към 2008 година е 262 800 жители разпределени в множество селища на площ от 139 квадратни километра. Главен град е Болтън.

География 
В рамките на областта Голям Манчестър, община Болтън граничи с община Бери на изток, с община Уигън на запад и общината на Салфорд Сити на юг

Градове на територията на общината:

Демография 
Данните за етническото разпределение за 2008 година сред общото население на общината от 262 800 жители:

 88,0% Бели
 85,9% британци
 1,2% други бели
 0,8% ирландци

 9,3% Южноазиатци
 5,9% индийци
 2,7% пакистанци
 0,5% други южноазиатци
 0,2% бангладешци

 1,2% Смесени раси
 0,5% бели и азиатци
 0,4% бели и карибски черни
 0,2% бели и африкански черни
 0,2% други смесени

 1,0% Black
 0,6% африканци
 0,4% карибци
 0,1% други

 0,6% Други
 0,3% китайци
 0,3% други

Източници

Външни препратки 
 Официална страница.

Общини в Англия
Голям Манчестър